Яна Фрай (, род. 16 апреля 1969 Дюссельдорф, Германия) — немецо-швейцарская детская писательница.

Ещё в детском возрасте Яна начала писать свои первые книги. После окончания школы изучала литературу, историю и искусство. После учёбы Яна Фрай вышла замуж. Её первая книга вышла в 1994 году.

Яна Фрай живёт с мужем и детьми в городе Майнце.

Детские книги 

 Liebes kleines Brudermonster ISBN 3-7855-4163-5
 Jetzt is Schluss, ich will keinen Kuss! ISBN 3-7855-4489-8
 Jetzt bin ich groß — die Schule geht los ISBN 3785549350 (Я большой — начинается Школа!)
 Bald schlaf ich auch ohne Licht! (Скоро буду без света спать!)
 Wird schon wieder gut! Trostgeschichten, die Kinder fröhlich machen
 Ich will! Ich will! Die kleine Elfe hat viele Wünsche
 Meine Lieblingsgeschichten vom kleinen Murmeltier Murmel
 Streiten gehört dazu, auch wenn man sich lieb hat
 Das Lebenswerk der Dinos
 Das verrückte Klassenzimmer (В сумасшедшем классе)
 Nur Mut! (Только смелость!)
 Gute Nacht, ihr lieben Tiere (Спокойной ночи, любимые звери)
 5 Detektive und der unsichtbare Dieb (5 детективов и невидимый вор)

Книги для подростков 

 Das eiskalte Paradies. Ein Mädchen bei Zeugen Jehovas
 Verrückt vor Angst. Ein Mädchen in der Psychiatrie
 Die vergitterte Welt. Mit 16 im Jugendgefängnis
 Rückwärts ist kein Weg. Schwanger mit 14 (Нет пути назад. Беременная в 14)
 Der verlorene Blick. Ein Mädchen erblindet (Потерянный блик. Девчонка ослепла)
 Kein Wort zu niemandem
 Ich nenne es Liebe (Я называю это любовь)
 Schön. Helenas größter Wunsch (Красиво. Самое большое желание Хелены)
 Der Kuss meiner Schwester. Eine verbotene Liebe (Поцелуй моей сестры. Запрещёная любовь)

Ссылки 
 На немецком 

Писатели Германии